Die British Open 2003 fanden vom 29. September bis 5. Oktober 2003 in Nottingham im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 in der Kategorie 4 Star und war mit 45.000 US-Dollar dotiert, das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und mit 26.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger bei den Herren war Peter Nicol, der auch dieses Jahr das Endspiel erreichte. Dort traf er auf David Palmer, der die Partie mit 15:13, 15:13 und 15:8 gewann. Nach 2001 war es Palmers zweiter Titelgewinn bei den British Open. Bei den Damen war Sarah Fitz-Gerald die Titelverteidigerin, nahm aber nicht erneut teil. Das Finale gewann Rachael Grinham gegen Cassie Jackman mit 9:3, 7:9, 9:2 und 9:5.

Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 16 Spielern, davon waren je vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Wildcards wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

PSA World Tour 2003/04
WSA World Tour 2003/04
2003
Squashturnier in Nottingham